Suriola är ett släkte av insekter. Suriola ingår i familjen kilstritar. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor 

Kilstritar
Suriola